Zawody w boksie na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019 w Wuhanie rozegrane zostały w dniach 19–26 października 2019 w hali Wuhan Sports University Gymnasium podczas igrzysk wojskowych. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Chin (5 złote, 2 srebrne).

Harmonogram 

 Legenda

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 330 zawodników reprezentujących 60 państw.

Kategorie wagowe

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło: Wuhan

Przypisy 

2019 w boksie
Boks na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Boks w Chinach
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019